Dotan – miasto w Kanaanie znane ze Starego Testamentu
 Dotan (ur. 1986) – holendersko-izraelski piosenkarz, multiinstrumentalista i producent muzyczny

Ludzie o nazwisku Dotan 
 Amira Dotan (ur. 1947) – izraelska polityk
 Szimon Dotan (ur. 1949) – izraelski filmowiec
 Waleria Dotan (ur. 1941) – izraelska szachistka

Zobacz też 
 Mewo Dotan – wieś w Izraelu